Amerikai Egyesült Államok
Crescent City (Florida)
Crescent City (Illinois)
Crescent City (Kalifornia)
Crescent Mills (Kalifornia), korábban Crescent City volt a neve
„Crescent City”, New Orleans (Louisiana) beceneve